Анна Валерьевна Полупанова (18 марта 1978, Минск) — белорусская актриса театра и кино.

Биография 
В детстве Полупанова обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано и домры. В 2000 году окончила Белорусский государственный университет культуры по специальности актёр драматического театра и кино (руководитель курса — профессор Г. И. Боровик).

В 1999 году Полупанова начала работать в Республиканском театре белорусской драматургии. Долгое время состояла в основной труппе театра, была ведущей актрисой. В 2013 году она ушла из труппы, но продолжила играть в отдельных спектаклях театра.

Призы и награды 
 Приз за лучшую женскую роль на VII Фестивале белорусских фильмов (фильм «Трамвай в Париж», г. Брест, 2010 г.)
 Приз за лучшую женскую роль на Международном театральном фестивале «Смоленский ковчег» (спектакль «Полёты с ангелом», 2010 г.)

Творчество

Роли в театре 
 «Барбара Радзивил» — Барбара Радзивил
 «Песни волка» — Длинноногая
 «Извечная песня» — Жена
 «Чернобыльская молитва» — Девушка
 «И эхо ответило — ты» — Изольда
 «Белый ангел с чёрными крыльями» — Нина
 «Чёрный квадрат» — Официантка
 «Кабала святош» — Риваль
 «Мистер Розыгрыш» — Марина
 «Полёты с ангелом» — Муза великого художника Марка Шагала

Роли в кино

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Белоруссии
Выпускники Белорусского университета культуры и искусств